Ensifera Chopard, 1920 – podrząd owadów prostoskrzydłych (Orthoptera), określany zwyczajową nazwą długoczułkowe lub długoczułkie,
 Ensifera Lesson, 1843 – monotypowy rodzaj kolibrów.

Przypisy